Les députés de la deuxième législature du Landtag de Bade-Wurtemberg sont les députés du Landtag de Bade-Wurtemberg élus lors des   pour la période 1956-1960.

Liste des députés

Articles connexes 
 Élections législatives de 1956 dans le Bade-Wurtemberg
 Cabinet Müller II
 Cabinet Kiesinger I

02